Поляците са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 144 130 души, или 0,29 % от населението на страната.

Численост и дял 
Численост и дял на поляците според преброяванията на населението в Украйна през годините:

Преброяване през 1989 и 2001 г. 

Численост на поляците според преброяването на населението през 1989 и 2001 г., по области:

Език 

Роден език на поляците според преброяванията (в %):

Вижте също 
 Население на Украйна

Източници 

Етнически групи в Украйна
Украйна